Дмитрово — название населённых пунктов:

Россия 
 Брянская область
 Дмитрово — село Почепского района.

 Ленинградская область
 Дмитрово — деревня в Борском сельском поселении Бокситогорского района.
 Дмитрово — деревня в Радогощинском сельском поселении Бокситогорского района.
 Дмитрово — деревня в Цвылёвскском сельском поселении Тихвинского района.

 Московская область
 Дмитрово — деревня в городском округе Подольск.
 Дмитрово — деревня в Павлово-Посадском районе.

 Новгородская область
 Дмитрово — деревня в Мошенском районе.

 Псковская область
 Дмитрово — деревня в Усть-Долысской волости Невельского района.
 Дмитрово — деревня в Краснопрудской волости Псковского района.
 Дмитрово — деревня в городском поселении Пушкиногорье Пушкиногорского района.
 Дмитрово — деревня в городском поселении Себеж Себежского района.

 Смоленская область
 Дмитрово — деревня в Духовщинском районе.
 Дмитрово — деревня в Сычёвском районе.
 Дмитрово — деревня в Ярцевском районе.

 Тверская область
 Дмитрово — деревня в Волокском сельском поселении Андреапольском районе.
 Дмитрово — бывшая деревня в Луговском сельском поселении Андреапольского районе.
 Дмитрово — деревня в Зубцовском районе.
 Дмитрово — деревня в Городенском сельском поселении Конаковского района.
 Дмитрово — деревня в Козловском сельском поселении Конаковского района.
 Дмитрово — деревня в Ржевском районе, относится к сельскому поселению «Итомля».
 Дмитрово — деревня в Ржевском районе, относится к сельскому поселению «Чертолино».
 Дмитрово — деревня в Селижаровском районе.
 Дмитрово — деревня в Старицком районе.
 Дмитрово — деревня в Удомельском районе.

Крым 
 Дмитрово — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Дмитрово — село в Городищенском районе Черкасской области.

См. также 
 
 
 
 Дмитрово-Черкассы — посёлок сельского типа в Калининском районе Тверской области.
 Дмитровск